Rue de Lancry, rue du  de Paris
 Théâtre Lancry, ancienne salle de spectacle parisienne

Patronymie 
 Alain Lancry (1949-), professeur de psychologie français
 Jacques-François de Lancry (1753-1838), militaire et homme politique français
Renaud Lancry (1974 -), chef d'entreprise
 Romain Lancry (1981-), comédien et scénariste français
 Yehuda Lancry (1947-), diplomate israélien.

Homonymie de patronyme